Aleksandr Petrov (1983-), joueur de hockey sur glace estonien
 Aleksandr Petrov (1939-), joueur de basket-ball soviétique
 Aleksandr Petrov (1876-1941), lutteur russe
 Alexandre Dmitrievitch Petrov (1794-1867), joueur et théoricien russe des échecs
 Alexandre Konstantinovitch Petrov (1957-), dessinateur et réalisateur de film d'animation russe
 Alexandre Petrov (1989-), acteur russe